Sahanek ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Sahanek (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Paul Sahanek (* 1998), österreichischer Fußballspieler